Consiglio dei Cento - organo amministrativo della Repubblica Fiorentina
 Consiglio dei Cento (Consell de Cent) - organo governativo di Barcellona fino al 1714